Johan den Gode (Johann der Gute eller Jean le Bon) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Johan 1. (1357-1433) – konge af Portugal 1385-1433.
 Johan 2. (1319-1364) – Konge af Frankrig 1350-1364.
 Johan 2. (1840–1929) – Fyrste af Liechtenstein 1858–1929.